Según la Real Academia Española un soto es un sitio que en las riberas o vegas está poblado de árboles y arbustos.

Sotos puede hacer referencia a:

Lugares y divisiones administrativas

España

Provincia de Cuenca
 Sotos (Cuenca), localidad del municipio de Sotorribas;

Provincia de Guadalajara
 Valdesotos, localidad y municipio;

Comunidad de Madrid 
 Los Cinco Sotos, localidad del municipio de Villa del Prado;

Asturias 
 Sotos (Asturias), parroquia del concejo de Ponga;

Provincia de Soria
 Sotos del Burgo, localidad del municipio de Valdemaluque;

Provincia de Valencia
 Casas de Sotos, localidad del municipio de Requena;

Referencias